Шраменко Віктор Макарович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Шраменко Микола Іванович — український військовий, громадсько-політичний діяч, полковник Армії УНР (генерал-хорунжий в еміграції).